Het ATP-toernooi van Londen 2008 (met de officiële naam The Artois Championships 2008) werd gespeeld van 9 juni tot 15 juni 2008. De wedstrijden werden gespeeld op de grasbanen van de Queen's Club in de Britse hoofdstad Londen. Het enkelspel werd gewonnen door de Spanjaard Rafael Nadal. Hij won van de Serviër Novak Đoković met 7-6 en 7-5.

Enkelspel

Geplaatste spelers 
De eerste 8 geplaatste spelers kregen een bye naar de tweede ronde. Tussen haakjes staat welke ronde de speler heeft behaald.

Prijzengeld en ATP-punten

Wildcards 
  Jonas Björkman
  Xavier Malisse
  Alex Bogdanovic
  Josh Goodall
  Daniel Evans

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 
 
 

Londen
ATP-toernooi van Londen